Benjamin Disraeli, antic primer ministre del Regne Unit i primer comte de Beaconsfield
 Toponímia:
 Beaconsfield (Anglaterra), ciutat del sud-est d'Anglaterra
 Beaconsfield (Iowa), localitat de l'estat d'Iowa (Estats Units d'Amèrica)
 Austràlia:
 Beaconsfield (Nova Gal·les del Sud), suburbi de Sydney (Nova Gal·les del Sud)
 Beaconsfield (Tasmània), ciutat de l'illa de Tasmània.
 Beaconsfield (Victòria), suburbi de Melbourne (Victòria)
 Beaconsfield (Austràlia Occidental), suburbi de Perth (Austràlia Occidental)
 Beaconsfield (Queensland), ciutat de Queensland.
 Canadà:
 Beaconsfield (Ontàrio), localitat de la província d'Ontàrio.
 Beaconsfield (Quebec), municipi de l'aglomeració de Mont-real, a la província del Quebec